

Озерний сільський округ — адміністративна одиниця, Костанайський район, Костанайська область
 Озерний сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область
 Озерний сільський округ — адміністративна одиниця, Осакаровський район, Карагандинська область